Sakata Tōjūrō ist der Name einer Reihe von Kabuki-Schauspielern:

Sakata Tōjūrō I.
Sakata Tōjūrō IV.